Пирораптор () — род динозавров из отряда ящеротазовых, подотряда тероподов, семейства дромеозаврид. Жил в Западной Европе в конце мелового периода, 70 млн лет назад.

В семействе дромеозаврид занимает неопределённое положение, что связано с неполнотой обнаруженных ископаемых остатков.

История открытия 
Род представлен одним видом — Pyroraptor olympius Allain & Taquet, 2000. Известен по единственному экземпляру, найденному в 1992 году на юге Франции, в Провансе в верхнемеловых отложениях, приуроченных к концу кампана — началу маастрихта. Были обнаружены немногочисленные фрагменты скелета этого животного: окаменелые зубы, несколько позвонков, когти и отдельные кости задних и передних конечностей.

Описание 
Характерный, серповидной формы коготь длиной 6,5 см свидетельствует о принадлежности этого ящера к дромеозавридам — быстро бегавшим птицеподобным хищникам. По разным оценкам его длина составляла 1,6—1,8 метров, высота в «холке» — 0,6 м, вес мог достигать 30 килограммов. Серповидные когти, расположенные на вторых пальцах ног, вероятно, служили оружием. Возможно, тело животного было покрыто перьями, как это предполагается и для некоторых других представителей его семейства, таких как микрораптор, синорнитозавр или велоцирапторов.

Временная диаграмма

Литература 
 Allain, R., and Taquet, P. (2000). «A new genus of Dromaeosauridae (Dinosauria, Theropoda) from the Upper Cretaceous of France.» Journal of Vertebrate Paleontology, 20: 404—407. [June 27, 2000]
 Carpenter, Kenneth (1998). «Evidence of predatory behavior by theropod dinosaurs.». Gaia 15: 135—144.
 Manning, Phil L., Payne, David., Pennicott, John., Barrett, Paul M., Ennos, Roland A. (2005) «Dinosaur killer claws or climbing crampons?» Biology Letters (2006) 2; pg. 110—112 doi:10.1098/rsbl.2005.0395

Ссылки 

Дромеозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы